Příjmení Kejř má více nositelů: 

Jiří Kejř (1921–2015), český právní historik
Václav Kejř (1904–1989), český evangelický teolog 
Zdeněk Kejř (1889–?), český architekt (František Zdeněk Kejř)